123. Mistrzostwa Francji w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się między 28 i 30 lipca 2011 w Albi.

Wydarzeniem zawodów był bieg na 100 metrów mężczyzn, podczas którego Christophe Lemaitre wynikiem 9,92 ustanowił nowy rekord Francji oraz rekord Europy młodzieżowców (zawodników do lat 23).

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Halowe Mistrzostwa Francji w Lekkoatletyce 2011

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
2011 we Francji
2011